Sveriges öar är de öar som ligger inom Sveriges gränser. De kan antingen ligga i havet eller i en insjö. I vissa fall omflyts de av ett vattendrags mynningsarmar. Denna listartikel räknar upp de största öarna i Sverige.

Sveriges 50 största öar 
I tabellen nedan listas Sveriges 50 största öar, enligt tillgänglig statistik.

I slutet på år 2014 offentliggjorde Statistiska centralbyrån ny statistik där definitionen av en ö, liksom tidigare, var "ett landområde som omgärdas av vatten". Till skillnad från tidigare gjorde man inte något undantag för områden som traditionellt inte betraktats som öar och som konstgjort skilts från land. Södertörn (som separeras av den grävda Södertälje kanal) kom därför att anses som den tredje största ön efter Gotland och Öland. 

Trots denna definition räknas inte den del av Sverige som ligger söder om Göta kanal för en ö, fastän den är helt omgärdad av vatten och därmed skulle kunna beskrivas som Sveriges största ö. Även i Norrbotten, omfluten av Torne, Kalix och Tärendö älvar samt Bottenviken, ligger ett landområde som kan betraktas som en ö. Frågan om landområdet ska kallas för en ö är en definitionsfråga och har diskuterats. Namnen Tornedalsön, Polcirkelön och Tärendön har föreslagits.
 Öns avgränsningar syns tydligt på en karta för undervisning, modell äldre (bild).

Statistiken uppdaterades 2015 då några öar bytte namn.

(Källa)

Insjööar efter yta 
 Selaön (i Mälaren), 95 km²
 Färingsö (i Mälaren), 82 km²
 Ekerön–Munsö (i Mälaren), 68 km²
 Tosterön–Aspö (i Mälaren), 66 km²
 Torsö (i Vänern), 62 km²
 Ammerön (i Revsundssjön), 60 km²
 Kållandsö (i Vänern), 57 km²
 Hammarön (i Vänern), 49 km²
 Bolmsö (i Bolmen), 42 km²
 Frösön (i Storsjön, Jämtland), 41 km²
 Adelsö (i Mälaren), 26 km²
 Visingsö (i Vättern), 25 km²

Svenska öar efter andra geografiska indelningar 
 Lista över öar i Roslagens skärgård

Se även 
 Sverige

Referenser

Vidare läsning

Externa länkar 
SCB:s sida med information om öar

Öar
Sverige